Pointe Kurz est le nom de deux sommets des Alpes pennines :
 Pointe Kurz, culminant à , à la frontière entre la France (Haute-Savoie) et la Suisse (canton du Valais) ;
 Pointe Marcel Kurz, culminant à , à la frontière entre l'Italie (Vallée d'Aoste) et la Suisse (canton du Valais).